Шенберг може бити:

 Шенберг (Горња Баварска), општина у њемачкој савезној држави Баварска у округу Милдорф ам Ин.
 Шенберг (Саксонија), општина у њемачкој савезној држави Саксонија у округу Цвикау.
 Шенберг (Талфанг), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат у округу Бернкастел-Витлих.
 Шенберг (Холштајн), општина у њемачкој савезној држави Шлезвиг-Холштајн у округу Плен.
 Шенберг (Мекленбург), општина у њемачкој савезној држави Мекленбург-Западна Померанија у округу Нордвестмекленбург.
 Шенберг (Доња Баварска), општина у њемачкој савезној држави Баварска у округу Фрејунг-Графенау.
 Шенберг (Лауенбург), општина у њемачкој савезној држави Шлезвиг-Холштајн у округу Херцогтум Лауенбург.